H31 ou H-31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Griffin (H31), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS H31, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Autres affections de la choroïde, d’après la classification internationale des maladies.

Transports  
Route 
  Voie rapide espagnole H-31, accès à Huelva depuis l'A-49.

Signalisation 
 un type de panneau de signalisation du patrimoine culturel en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres